Эйгель - фамилия немецкого происхождения.

Известные носители 
 Эйгель, Джеф (1933-2005) — бельгийский баскетболист и тренер.
 Эйгель, Павел Павлович (род. 1990) — российский байдарочник.
 Эйгель, Ханна (род. 1939) — австрийская фигуристка.